Welde steht für:

Welde Nº1, Welde Ex, Welde Gold und weitere Biersorten der Privatbrauerei Weldebräu
den historischen Ortsnamen des Warburger Stadtteils Welda

Welde ist der Familienname folgender Personen:

David Welde (* 1994), deutscher Nordischer Kombinierer
Ruben Welde (* 1988), deutscher Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Wälde